Pitschugin () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Pawlowitsch Pitschugin (1901–1944), sowjetisch-russischer General 
 Maxim Borissowitsch Pitschugin (* 1974), russischer Skilangläufer